Matcherna i Grupp F i Världsmästerskapet i fotboll 1986 pågick från 2 till 11 juni 1986.

Marocko mot Polen

Portugal mot England

England mot Marocko

Polen mot Portugal

England mot Polen

Portugal mot Marocko

Referenser

Externa länkar 

Grupp F